Дороничев — русская фамилия.

Известные носители 
 Дороничев, Владимир Борисович (род. 1961) — российский археолог.
 Дороничев, Ярослав Сергеевич (род. 1995) — российский боксёр.

